Il singolare del torneo di tennis WTA French Indoors 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Sue Barker 6-1, 6-7, 9-7.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA French Indoors 1975